Der Begriff Werdermühle bezeichnet:

 eine (noch funktionsfähige) Wassermühle und Wohnplatz der Stadt Niemegk, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, siehe Werdermühle (Niemegk)
 eine ehemalige Wassermühle an der Weser bei Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, siehe Wesermühlen#Werdermühlen
 eine ehemalige Wassermühle bei Groß Ujeschütz, Landkreis Trebnitz, Schlesien, heute Ujeździec Wielki, Gmina Trzebnica, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 eine ehemalige Wassermühle in Breslau/Wrocław, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 eine ehemalige Wassermühle an der Fulda bei Hann. Münden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen